Золотавино — название нескольких населённых пунктов:
 Золотавино — деревня в Лебяжском районе Кировской области.
 Золотавино — деревня в Палкинском районе Псковской области.